Шкуропа́т — українське прізвище.

Персоналії 
 Василь Шкуропат (1918—1993) — український радянський діяч, новатор металургійного виробництва.
 Василь Шкуропат (* 1930) — український скульптор.

Українські прізвища